Число — многозначный термин:

Число — основное понятие математики; абстрактная сущность, используемая для описания количества.
Число — грамматическая категория, выражающая количественную характеристику предмета.
Число — система налогообложения, действовавшая в XIII—XV веках на территориях, захваченных Золотой Ордой. Название связано с сутью налога — его размер зависел от «числа» людей, подчиненных плательщику.
Дата  — порядковый номер календарного дня, месяца, года.

Литературный жанр 

 «Книга Чисел» — четвёртая книга Моисеева Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии.
 «Числа» — журнал русской эмиграции, Париж, 1930—1934.
 «Числа» — роман 2003 года Виктора Пелевина, часть сборника «ДПП (NN)».

Кинематограф 

 «Числа» («4исла») — детективный телевизионный сериал Тони Ридли Скотта, 2005—2010.
 «Числа» — восемнадцатая серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».

См. также 
 Цифра
 Зарядовое число
 Массовое число
 Число Рейнольдса
 Число Россби
 Число вращения
 Число встреч (комбинаторика)
 Число двойной точности
 Число диафрагмы
 Число закрученности
 Число зверя
 Число капиллярности
 Число оборотов
 Число обусловленности
 Число одинарной точности
 Число омыления
 Число пластичности
 Число с плавающей запятой
 Число с фиксированной запятой
 Число Рэлея
 Число Данбара

Примечания